Оре́с:

 Орес — муниципалитет в Испании.
 Орес — горный массив на северо-востоке Алжира.
 Орес — регион, расположенный в горной части хребта Орес в восточной части Алжира.